Padornelo est un nom propre qui peut désigner :

 Padornelo, une localité du Portugal, dans le district de Viana do Castelo ;
 Padornelo, une localité d'Espagne, dans la province de Lugo, en communauté autonome de Galice.

Homonymie de localités